Астен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Линц.  Население составляет 6219 человек (на 1 января 2005 года). Занимает площадь 8,5 км². Официальный код  —  41003.

История 

Раффельштеттенский таможенный устав, в котором, возможно, упоминается народ русь под именем ругов, составлен в 906 году в местечке Раффельштеттен на территории современного Астена.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхольд Шрайер (СДПА).

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии